Noailles (Corresa), municipi francès al departament de Corresa (regió del Llemosí)
 Noailles (Tarn), municipi francès al departament del Tarn (regió de Migdia-Pirineus)
 Noailles (Oise), municipi francès al departament de l'Oise 
 Cantó de Noailles, cantó francès al districte de Beauvais (departament de l'Oise) 
 Ducat de Noailles, títol francès lligat al domini de Noailles, creat vers el 1540 pel rei de França 
 Adrien Maurice de Noailles (1678 - 1766), 3r duc de Noailles, aristòcrata i militar francès 
 Anne de Noailles (1613 - París, 1678), noble francès, marquès de Montclar, comte d'Ayen, duc de Noailles, marquès de Mouchy, baró de Chambres i de Malemort
 Anne Jules de Noailles (París, 1650 - Palau de Versalles, 1708), militar i home d'estat francès
 Maria Victòria de Noailles (Versalles, 1688 - París, 1766), marquesa de Gondrin, comtessa de Tolosa i duquessa de Penthièvre per matrimoni